Джиа Пейдж (, настоящее имя Тиффани Мари Митчелл, , ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась 18 июня 1990 года в Детройте. Есть две сестры; родители в разводе. До карьеры в порноиндустрии работала в пиццерии. Дебют в порноиндустрии состоялся в 2015 году, в возрасте 25 лет. Незадолго до этого попробовала себя в качестве эротической фотомодели.

Также в 2015 году вместе с другими начинающими порноактрисами снялась в документальном фильме Netflix Hot Girls Wanted («Разыскиваются горячие девушки»). Работала моделью для веб-сайта «альтернативной порнографии» SuicideGirls.

Снималась для таких студий, как New Sensations, Blacked, Evil Angel, Brazzers, Mile High, Digital Playground, Reality Kings, Girlfriends Films, Pure Play Media, Lethal Hardcore и Erotica X.

В 2017 году была номинирована на AVN Awards в категории «Лучшая новая старлетка». Также была представлена в номинации «лучшая Ж-М-Ж сцена» за роль в Swingers Getaway.

В 2019 году получила три премии XBIZ Award, две из них за фильм The Jealous Brother — «Лучшая женская роль в табу-фильме» и «Лучшая сцена секса в табу-фильме» — а также «Лучшая сцена секса в парном фильме или тематике» за Love in the Digital Age.

На июнь 2019 года снялась в 220 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Heartbreakers,
 Butthole Adventures,
 Evil Couple Prowls Anal Teens,
 Hookup Hotshot Slobber Damage,
 Lesbian Stepsisters 5,
 Naughty Nieces 2,
 Perverted Ass Massage 4,
 Pure Anal 2,
 Schoolgirl Bound 2,
 Spunked 2,
 Stop Fucking My Friends.

Примечания

См. также 
 Энджел Смоллс
 Джасмин Роуг

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN
 Профиль  на сайте Suicide Girls

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Альтернативная порнография